NMM est un sigle qui peut signifier : 
 National Maritime Museum (en français : Musée maritime national) , un musée à Londres au Royaume-Uni ;
 Narodowe Muzeum Morskie (en français : Musée maritime national), un musée à Gdańsk en Pologne ;
 Neuropathie motrice multifocale, un syndrome neurologique périphérique.

NMM est un code qui peut désigner :
 Naval Air Station Meridian,
 selon la liste des codes IATA des aéroports ;
 selon les codes de la Federal Aviation Administration.